Гжегож Крейнер — бронзовий призер, Чемпіонат світу з трекових велоперегонів 2001
 Кім Крейнер (USA) — американська спортсменка, метання списа (Легка атлетика на літніх Олімпійських іграх 2008 — метання списа (жінки))